Дэррил Доукинс (; 11 января 1957 года, Орландо, штат Флорида — 27 августа 2015 года, Аллентаун, Пенсильвания) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в составе нескольких клубов НБА.

Карьера игрока 

Играл на позиции центрового, никогда не учился в университете. В 1975 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Филадельфия-76». Позже выступал за команды «Нью-Джерси Нетс», «Юта Джаз», «Детройт Пистонс», «Ауксилиум Турин», «Олимпия Филипс Милан», «Либертас Форли», «Гарлем Глобтроттерс», «Су-Фолс Скайфорс» (ЛР НБА) и «Виннипег Циклон» (ИБА). Всего в НБА провёл 14 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 726 игр, в которых набрал 8733 очка (в среднем 12,0 за игру), сделал 4432 подбора, 917 передач, 345 перехватов и 1023 блокшота.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки «Гарлем Глобтроттерс»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»